Noodcommunicatievoorziening, de opvolger van het Nationaal Noodnet
 Nieuwe Compagnie van Verre
 Nederlandse Chemische Vereeniging